Resultats del Gran Premi d'Indianapolis 500 de Fórmula 1 de la temporada 1950, disputat al circuit d'Indianapolis el 30 de maig del 1950.

Resultats

Altres 
 Pole: Walt Faulkner 4' 27. 97

 Volta ràpida: Johnnie Parsons 1' 09. 77

 Cotxes compartits:

 Joie Chitwood (82 Voltes) i Tony Bettenhausen (54 Voltes) (els punts es van repartir enre els pilots)
 Henry Banks (71 Voltes) i Fred Agabashian (41 Voltes)
 Bayliss Levrett (105 Voltes) i Bill Cantrell (3 Voltes)

Referències 

 

Indianapolis 500
1950